Il nome Mandanda potrebbe riferirsi a:
Parfait Mandanda, calciatore congolese
Steve Mandanda, calciatore francese